Озаску () — город и муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу. Составная часть мезорегиона Агломерация Сан-Паулу. Находится в составе крупной городской агломерации Агломерация Сан-Паулу. Входит в экономико-статистический микрорегион Озаску. Население составляет 718 646 человек на 2009 год. Занимает площадь 64,935 км². Плотность населения — 11 067,1 чел./км².

История 
Город основан 19 февраля 1962 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2009 составляет 30 024 366,200 тыс. реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2009 составляет 42 106,01 реала (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,818 (данные: Программа развития ООН).

Климат 
Климат местности: субтропический. В соответствии с классификацией Кёппена, климат относится к категории cwa.

Города-побратимы 
  Гюмри (), Армения
  Сюйчжоу, Китай

Галерея

Примечания 

Муниципалитеты штата Сан-Паулу